dialekt cypryjski (starożytny)
 dialekt cypryjski (nowożytny)